Trębki – osada w województwie mazowieckim, w powiecie gostynińskim, w gminie Szczawin Kościelny
 Trębki – osada leśna w województwie mazowieckim, w powiecie gostynińskim, w gminie Szczawin Kościelny
 Trębki – zlikwidowana wąskotorowa towarowa stacja kolejowa we wsi Trębki

Zobacz też 
 Trębki-Leśniczówka
 Trębki Nowe
 Trębki Stare